Haya hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 Cualquiera de las especies de árboles del género Fagus, de la familia de las Fagáceas, en especial el haya común.
 Haya obovata, la única especie del género monotípico Haya, perteneciente a la familia de las cariofiláceas.
 Algunas especies de árboles del género Nothofagus, de la Patagonia.
 La faya (Myrica faya), árbol miricáceo de las islas Canarias.

Lugares 
 La Haya, tercera ciudad más grande de los Países Bajos, sede del Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional..
 El Haya, localidad del municipio de Valdeolea, en Cantabria (España).
 Haya (Veracruz), localidad en el estado de Veracruz (México).
 Parque Ecológico El Haya, en la ciudad de Jalapa (México).

Personas 
 Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), pensador y político peruano.
 Carlos de Haya González (1902-1938), aviador e inventor español.

Animales 
 Haya (dinosaurio), género de dinosaurios.

Véase también 
 Tribunal de La Haya